Via Láctea - em inglês, Milk Way
Ou ainda:
The Milky Way - um filme
MilkyWay - uma banda japonesa

Veja também
Via Láctea (desambiguação)

Desambiguação